Příjmení Waltner nosilo více lidí:

 Charles Albert Waltner (1846–1925), francouzský malíř
 Josef Waltner (1883–1961), český herec a kabaretiér
 Róbert Waltner (en)

Německá příjmení